Лань-нан (филиппинский хок-кьень, филиппинский южноминьский, филиппинский фуцзяньский) – один из диалектов ветви миньтай южноминьского языка , распространённый среди этнических китайцев на Филиппинах.

Терминология 
Термин «филиппинский хок-кьень» был введен для того, чтобы не путать диалект, используемый на Филиппинах, с другими южноминьскими языками Тайваня, Китая и прочих южноазиатских стран. Носители диалекта называют свой язык "лань-нан"  (китайский упр.: 咱人話; пэвэдзи: Lán-lâng-ōe; дословно: «речь нашего народа»). Иногда термин "лань-нан" служит для обозначения южноминьского языка в целом. Тайваньский лингвист Цзян Вэйвэнь предлагал заменить название "миньнань" (или "южноминьский") на "лань-нан". Он отметил, что только на Тайване допустимо называть этот язык южноминьским, в других же странах следует использовать более нейтральный термин лань-нан.

Распространение 
Лишь для 12,2%  этнических китайцев на Филиппинах родным языком является один из китайских диалектов. Тем не менее, и по сей день для большей части китайского населения Филиппин (77%) лань-нан остаётся понятен; некоторые владеют им как вторым или третьим языком. По состоянию на 2019 год, университет Атенео-де-Манила в рамках программы по изучению Китая предлагал курсы хок-кьеня в качестве предмета по выбору. Колледж Чана Кайши предоставляет ученикам возможность дополнительно изучать этот диалект.

Происхождение диалекта 
Наиболее вероятно, что филиппинский хок-кьен происходит от цзинцзянского диалекта - одной из разновидностей южноминьского наречия Цюаньчжоу, однако возможно влияние сямыньского  и прочих диалектов Цюаньчжоу. В настоящее время  лань-нан сохраняет некоторые черты цзиньцзяньского диалекта, несмотря на активное взаимодействие с тагальским и филиппинским английским.

Лингвистические особенности

Фонетика 
Для фонетической записи языка лань-нан используется система романизации, основанная на пэвэдзи.

Инициали 
b, ch, chh, d, g, h, j, k, kh, l, m, n, ng, p, ph, s, t, th

Финали 
Монофтонги：a, i, u, e, o, o͘

Дифтонги：ai, au, ia, iu, io, ui, oa, oe

Трифтонги：iau, oai

Назализованные звуки：m, n, ng

Система тонов 
Как и в диалекте Цюаньчжоу, в филиппинском южноминьском 8 тонов, 6 из которых долгие, а 2 – краткие (сочетание взрывного гортанного звука с финалью).

1. Инь-пин: а (высокий ровный)

tir (свинья)

Пэвэдзи : tir

Тайваньская система романизации:  tir

МФА: /tɯ³³/

2. Инь-шан: á 

bé (лошадь)

Пэвэдзи: bé

Тайваньская система романизации: bé

МФА: /be⁵⁵⁴/

3. Инь-цюй: à 

pà (леопард)

Пэвэдзи : pà

Тайваньская система романизации: pà

МФА: /pa⁴¹/

4. Инь-жу: ah (h в конце обозначает закрытый слог)

ah (утка)

Пэвэдзи: ah

Тайваньская система романизации: ah

МФА: /aʔ⁵/

5. Ян-пин: â

chôa (змея)

Пэвэдзи : chôa

Тайваньская система романизации: tsuâ

МФА: /t͡sua²⁴/

6. Ян-шан: ǎ

chhiǔⁿ (слон)

Пэвэдзи : chhiǔⁿ

Тайваньская система романизации: tshiǔnn

МФА: /t͡ɕʰiũ²²/

7. Ян-цюй: ā

hōng  (феникс)

Пэвэдзи: hōng

Тайваньская система романизации: hōng

МФА: /hɔŋ⁴¹/

8. Ян-жу: a̍h

lo̍k (олень)

Пэвэдзи : lo̍k

Тайваньская система романизации: lo̍k

МФА: /lɔk̚²⁴/

Словарный состав 
Говорящий на любом из вариантов хок-кьеня, вероятно, сможет понять диалект лань-нан, однако заимствования из английского и филиппинского языков, а также широкое использование разговорных выражений, ныне малоупотребимых в Китае, создают некоторые неудобства для носителей других южноминьских диалектов. В филиппинский хок-кьень, как и в другие южноазиатские диалекты (сингапурский, пенангский), пришло немало заимствований из языков, распространённых в одной с ним местности. Так, лексика диалекта лань-нан изобилует словами и разговорными выражениями тагальского, английского, испанского и кантонского происхождения.

Филиппинский вариант хок-кьена располагает и собственной диалектной лексикой.

 車頭 /tsʰia˧ tʰau˩˧/: «водитель»
 巴塗 /pa˧ tʰɔ˩˧/: «цемент»
 山猴 /suã˧ kau˩˧/: «деревенщина»
 義山 /ɡi˩ san˧/: «кладбище»

В языке лань-нан существует тенденция к укорачиванию слов до одного слога:

 dī-tsa̍p/lī-tsa̍p (二十) => dia̍p/lia̍p (廿 / 廾): двадцать (по такому же принципу образованы числ. 21-29: 二十一(21) => 廿一"dia̍p-it" 廿一)
 saⁿ-tsa̍p (三十) => sap (卅): тридцать (то же самое для числ. 30-39, например: 三十二 (32) => 卅二 «sa̍p-dī»)
 sì-tsa̍p (四十) => siap (卌): сорок (то же самое для числ. 40-49, например: 四十三 (43) =>卌三 «siap-saⁿ»)

Примеры заимствований 
 manis /ma˧ nis˥˧/: «кукуруза», от тагальского mais
 lettuce 菜 /le˩ tsu˧ tsʰai˥˩/: «салат-латук», от английского lettuce и южноминьского 菜 («овощ»)
 pamkin /pʰam˧ kʰin˥/: «тыква», от английского pumpkin

Примечания 

Китайские языки и диалекты
Языки Китая